Otaria (sous-marin) peut faire référence à 2 sous-marins italiens de la Regia Marina
 Otaria, de la classe Glauco de 1903, en service à partir de 1908 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Otaria, de la classe Glauco de 1935, en service à partir de 1935 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.